Pješak, sudionik u prometu 
 Pješak (šah), šahovska figura
 Pješak (vojnik), vojnik koji nastupa u bitci na svoje dvije vlastite noge